Ducange ist der Name folgender Personen:

 Charles du Fresne, sieur du Cange (1610–1688), französischer Historiker und Lexikograf
 Victor Henri Joseph Brahain Ducange (1783–1833), französischer Dichter